Richard Dunne, futebolista irlandês, zagueiro do Aston Villa;
Irene Dunne, atriz estadunidense;
Dominique Dunne, atriz estadunidense, falecida após ser estrangulada por seu ex-namorado;
Finley Peter Dunne, humorista, jornalista e editor estadunidense.

Desambiguações de sobrenomes